Крушовице:
 Крушовице — село в Чехии.
 Krušovice — чешская пивоваренная компания.